

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Brian Lavery, (1945- ),  historien britannique ;
 Bryony Lavery, (1947-), dramaturge britannique ; 
 Emmet Lavery (1902-1986), écrivain, scénariste et acteur canadien ;
 Hazel Lavery (1880-1935) peintre irlandaise ;
 John Lavery (1856-1941), peintre irlandais ;
 Patrick Lavery (1949- ), joueur britannique de rugby à XV ;
 Philip Lavery (1990- ), coureur cycliste irlandais ;
 Salluste Lavery (1888-1967), homme politique canadien ;
 Shayne Lavery (1998-), footballeur nord-irlandais.

Homonymie de patronyme